Жёлтая древесница или золотистый лесной певун () — вид птиц из отряда воробьинообразных (Passeriformes), распространённый почти во всей Северной Америке вплоть до севера Южной Америки.

Жёлтая древесница имеет 35 подвидов, которые могут быть разделены на три основные группы. Каждая из этих групп иногда считается отдельным видом.

Внешний вид 

Нижние части тела жёлтые, верхние — зеленовато-жёлтые, на крыльях заметны две жёлтые полосы. На груди и боках можно увидеть узкие каштановые полосы. Глаза чёрные, контрастирующие с жёлтой маской. Самки и молодые самцы жёлтые снизу и сверху, молодые самки оливково-серо-зелёного цвета. В зависимости от подвида варьируются количество каштановых полос на нижней части и оттенок каштанового цвета на макушке. Размер около 11.5-13 см.

Примечания

Ссылки 

Птицы Северной Америки
Setophaga
Животные, описанные в 1766 году